Jan Duklan Przyłuski herbu Lubicz – kasztelan brzeziński
 Jan Lubicz Przyłuski – kulturoznawca, reżyser
 Jan Stefan Przyłuski – chemik, wynalazca
 Jan Ślepowron Przyłuski herbu Ślepowron – instygator konfederacji targowickiej